Софи:
 форма имени София во франко- и англоязычных странах.
 Софи (фильм)
 Жирафа Софи — популярная в Западной Европе и США резиновая игрушка для детей, у которых режутся зубы.
 Софи, графиня Уэссекская (в девичестве Рис-Джонс; род. 1965) — супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.